Fuse (englisch für schmelzen, Sicherung, Zündschnur) steht für:
 eine ehemalige japanische Stadt, die 1967 in Higashiōsaka aufging, siehe Fuse (Ōsaka)
 ein japanisches Dorf auf Okinoshima, Teil der Oki-Inseln, siehe Fuse (Shimane)
 Fuse (Band), die Vorgängerband von Cheap Trick
 Fuse-Bit, Bits zur Konfiguration von Mikrocontrollern

Fusé ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Fusé (* 1905), argentinischer Leichtathlet

FuSE steht für:
 Funk-Sende-Empfangsgerät

FUSE steht für:
 ein Violinduo mit Ben Lee und Linzi Stoppard
 Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer, ein Weltraumteleskop
 Filesystem in Userspace (FUSE)
 ein Designerprojekt um Neville Brody zur Entwicklung moderner Schriftarten

F.U.S.E. steht für:
 Further Underground Sound Experiments, ein Pseudonym des Technoproduzenten Richie Hawtin

Siehe auch:
 Fuhse (Begriffsklärung)
 Fuze

FUSE